Пресвите́рий (пресбитерий, пресвитерия; , от  — «собрание священников») — христианский термин, имеющий несколько значений:
 Пресвитерий (храм) — в католических храмах пространство между нефом и алтарём.
 Пресвитерий (пресвитерианство) (англ. presbytery) — орган регионального управления в пресвитерианской церкви.

Чаще в варианте пресвитерия:
 Пресвитерия (пресвитериум) — корпорация или совет пресвитеров (священников) при епископе;
 Жилище католического священника или священников при церкви.

См. также 
 Пресвитер

Христианство